Stockstadt am Main – comune-mercato in Baviera
 Stockstadt am Rhein – comune in Assia